Osoby o tym nazwisku:
 Baltazar Lutomierski – polski urzędnik
 Jan Lutomierski – polski urzędnik